Sezon 1935 był 6. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
13 goli:
 Aatos Lehtonen (HJK Helsinki)
 Nuutti Lintamo (Vaasan Palloseura)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1935 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii